Gerstenberg ist ein geographischer Name:
 Gerstenberg, Gemeinde im Landkreis Altenburger Land in Thüringen
 Gerstenberg (Lausitzer Bergland) (532,3 m), Berg im Oberlausitzer Bergland, südlich von Rugiswalde, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Gerstenberg (Löwensteiner Berge) (489,3 m), Berg der Löwensteiner Berge bei Jux, Gemeinde Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Gerstenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Gerstenberg (1826–1896), deutscher Architekt
 Agnes Gerstenberg (* 1985), deutsche Autorin und Regisseurin

 Alfred Gerstenberg (1893–1959), deutscher Generalleutnant
 Annette Gerstenberg (* 1973), deutsche Romanistin
 Andreas Gerstenberg (20. Jahrhundert), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Charles Gerstenberg (1882–1948), US-amerikanischer Verleger
 Detlef Gerstenberg (1957–1993), deutscher Leichtathlet
 Erich Gerstenberg (1844–1929), deutscher Psychiater
 Franziska Gerstenberg (* 1979), deutsche Autorin
 Heinrich Wilhelm von Gerstenberg (1737–1823), deutscher Schriftsteller
 Helmut Gerstenberg (1926–1983), deutscher Ingenieur und Erfinder
 Jamie Gerstenberg (* 2002), deutsche Fußballtorhüterin
 Johann Daniel Gerstenberg (1758–1841), deutscher Buchhändler und Musikverleger, Gründer des Gerstenberg-Verlages
 Judith Gerstenberg (* 1976), deutsche Dramaturgin
 Karl-Heinz Gerstenberg (* 1951), deutscher Politiker (GRÜNE)
 Kurt Gerstenberg (1886–1968), deutscher Kunsthistoriker
 Otto Gerstenberg (1848–1935), deutscher Unternehmer und Kunstsammler
 Rosemarie Gerstenberg (* 1918), deutsche Schauspielerin
 Walter Gerstenberg (1904–1988), deutscher Musikwissenschaftler
 Wigand Gerstenberg (1457–1522), hessischer Chronist
 Wilhelm Gerstenberg (1863–1945), deutscher Offizier

Siehe auch:
 Sammlung Scharf-Gerstenberg
 Gerstenberg Verlag
 Gerstenberger